Els teratornítids (Teratornithidae) són una família extinta d'aus de l'ordre Ciconiiformes. Van ser grans aus rapaces que visqueren a Nord i Sud-amèrica del Miocè al Plistocè. Estaven emparentats amb els moderns còndors i, per això, estaven més estretament relacionats amb les cigonyes que amb la família Accipitridae, que inclou a la majoria de les aus depredadores diürnes, inclosos els voltors del Vell Món. Entre ells figuren algunes de les més grans aus voladores.

Ocells del Miocè
Ocells del Pliocè
Ciconiformes